

Geografia 
 Eke – frazione di Nazareth, comune delle Fiandre Orientali (Belgio)
 Eke – nome fiammingo di Eecke, comune del Nord (Francia)

Sigle 
 Encrypted Key Exchange – protocollo di autenticazione con cifratura

Codici 
 EKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ekereku (Guyana)
 eke – codice ISO 639-3 della lingua ekit